Shenavan – Comune armeno della provincia di Aragatsotn
 Shenavan – Comune armeno della provincia di Armavir
 Shenavan – Comune armeno della provincia di Lori